Орфизам може бити:

 Орфизам (уметност) (уметничка школа, позната и као „орфички кубизам")
 Орфизам (религија) (религиозни покрет у антици, за кога се претпоставља да га је основао Орфеј)